Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Željko Franulović e Jan Kodeš che hanno battuto in finale Clark Graebner e Erik Van Dillen 7-6, 5-7, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1971